Dans la série Stargate SG-1, l'iris est un grand dispositif en métal qui s'ouvre et se ferme sur la porte des étoiles de la Terre. L'iris fut créé par le SGC pour empêcher que des envahisseurs arrivent sur Terre par la porte. C'est Walter Davis qui en est le responsable.

Description de l'iris 
L'iris se compose de 20 lames incurvées qui se chevauchent, convergeant vers le centre en effectuant un demi-cercle pour se fermer, et un autre dans le sens inverse pour s'ouvrir. La structure est similaire au diaphragme de l'objectif d'un appareil photo. Quand il est fermé, l'iris forme une barrière à moins de 3 μm de l'horizon des événements du vortex, ce qui empêche toutes formes de matière de se rematérialiser correctement. Tout objet ou être provenant du vortex est détruit, accompagné d'un bruit sourd quand il s'écrase contre l'iris. En revanche, les signaux radio sont capables de le traverser, permettant aux équipes SG de demander l'ouverture de l'iris en utilisant leur G.D.O.

L'iris original fut installé dans l'épisode 1x01 - Enfants des dieux. On le voit la première fois lors du retour de Jack O'Neill et de son équipe d'Abydos. Le général George Hammond le décrit comme étant une "assurance contre d'autres mauvaises surprises" pour la Terre, faisant référence à l'attaque d'Apophis, qui a lieu un peu plus tôt dans l'épisode. L'iris original, fait en titane, fut détruit par l'attraction gravitationnelle exercé par un trou noir à travers la porte. Il fut remplacé par un nouvel iris composé d'un alliage de trinium et de titane.

L'iris est contrôlé depuis la salle des commandes avec un scanner numérique, ou par un panneau manuel de secours dans la salle d'embarquement sur le mur gauche. Le scanner numérique fut installé par mesure de sécurité après qu'un Ree'tu, un alien invisible, se fut introduit dans la base par la porte et sabota le système d'ouverture de l'iris. Le panneau manuel fut ajouté quelque temps après l'épisode dans lequel O'Neill atteint Othala, la planète des Asgards. Depuis que l'iris est installé au SGC, la porte de la Terre est une des portes les mieux protégées de la Voie lactée, et une des seules dotées d'un tel système de protection.

Les brèches 
Bien que l'iris fournisse à la porte de la Terre une protection plus efficace que toutes les autres portes (à l'exception d'Atlantis), il n'est pas infaillible, et plusieurs ennemis ont déjà réussi à le forcer :

 Le Grand Maître Sokar a réussi à créer une brèche dans l'iris en bombardant le diaphragme avec un accélérateur de particule à travers le vortex, les particules atomiques étant assez petites pour se rematérialiser entre l'iris et l'horizon des événements, chauffant ainsi l'iris dans le but de le détruire. Le SGC utilisera plus tard cette technique pour pénétrer un "iris naturel" sur la porte d'Edora (P5C-768) après que celle-ci eut été frappée par une météorite et enterrée sous terre. Le major Samantha Carter construisit son propre accélérateur et l'utilisa pour sauver O'Neill.
 Les Tollans possèdent une technologie qui rend possible le passage à travers les matières solides, ce qui leur permet de traverser l'iris et donc de pouvoir se rematérialiser complètement à l'arrivée de la porte.

D’autre part, il est également arrivé qu’un ennemi ou un phénomène naturel ait réussi à contourner sa protection :

 Lorsqu’un vortex fut établi avec une planète en train de chuter vers un trou noir, l’iris fut inefficace pour protéger la Terre du dangereux champ d’attraction gravitationnel émanant dudit trou noir et qui traversait le vortex. L’iris lui-même subit cette force d’attraction et finit par être littéralement aspiré dans le vortex.
 Le Grand Maître Anubis réussit à lancer une attaque par l’intermédiaire de la porte, qui faillit mener à la destruction de la Terre malgré la présence de l’iris : en utilisant une machine des Anciens, il put injecter un flux d’énergie via le vortex, ce qui provoqua une lente et progressive surcharge de la porte du SGC, laquelle finit par violemment exploser. Bien que l’iris en lui-même ne fut pas forcé, il s’avéra inopérant pour endiguer cette attaque.

L'IDC 
Le Code de Désactivation de l'Iris (IDC Iris Deactivation Code en anglais) est un code de transmission servant à demander l'ouverture de l'iris au SGC afin que les équipes SG puissent traverser la porte sans danger. Les IDC sont transmis grâce à un GDO (Garage Door Opener en anglais), un petit appareil attribué aux membres des équipes SG. L'expédition d'Atlantis utilise une sorte de GDO plus petit, et qui identifie l'individu au lieu de l'équipe simplement. Chaque équipe SG a son propre IDC, composé d'une série de chiffres.

De plus, certains alliés de la Terre, comme la Tok'ra et Bra'tac, ont des IDC. D'autres alliés du SGC (comme le peuple de la Terre de Lumière ont reçu des boîtes faites d'un alliage contenant un mélange d'isotopes, servant à être envoyé à travers la porte pour être détruit contre l'iris, et dont les résidus peuvent y être détectés et identifiés grâce à une signature radioactive résiduelle particulière. Elles sont comparables aux IDC, dans le sens où elles servent à demander au SGC de laisser ouvert l'iris pour laisser passer les voyageurs, mis à part que ce ne sont pas des objets électroniques. Cette méthode d'admission au SGC est surtout donné aux alliés qui ne sont pas assez avancés technologiquement pour comprendre le fonctionnement d'un G.D.O.

Le bouclier d'Atlantis 
Installée par les Anciens, la porte d'Atlantis est protégée par un champ de force qui joue le même rôle que l'iris en métal sur Terre, cependant ce champ de force est juste appelé "bouclier" par le personnel d'Atlantis, et non pas "iris". Contrairement à l'iris sur Terre, il est transparent et on peut voir le refoulement du kawoosh, ainsi que les impacts causés par les objets ou êtres qui viennent s'y désintégrer. Le bouclier d'Atlantis n'a pas encore été forcé. Cependant dans l'épisode SGA 3x10 - Exil forcé, le Dr McKay parviendra à le désactiver à distance alors qu'il était activé par les Asurans, qui avaient envahi Atlantis.

Les G.D.O et IDC sont également utilisés sur Atlantis, notamment par les équipes en mission et les Athosiens. Les G.D.O d'Atlantis sont différents de ceux de la Terre.

Autres portes protégées 
Certaines planètes possèdent aussi une protection sur leur porte. En voici quelques exemples :

Erebus, un camp de travail forcé pour les rebelles jaffas, où ils construisent des vaisseaux goa'ulds ha'taks jusqu'à leur mort, a un bouclier qui nécessite un signal pour le désactiver et que le SGC parviendra à se procurer.

Tartarus, une planète sous le contrôle d'Anubis servant comme base, où sont créés les guerriers Kull, possède un champ de force semblable à celui d'Atlantis. Cependant les guerriers Kull, protégés par une armure absorbant l'énergie, peuvent facilement traverser ce bouclier sans avoir besoin d'un IDC.

Fabrication de l'iris 
Quand une prise de vue de l'ouverture et de la fermeture de l'iris est nécessaire, l'animation est ajoutée en post-production, car les mécanismes d'ouverture et de fermeture auraient été très difficiles à construire. Dans les scènes où le mouvement de l'iris n'est pas requis, un son caractéristique est juste inséré pour suggérer son utilisation. Le bouclier d'Atlantis quant à lui, est entièrement créé et animé par ordinateur.

Voir aussi 
 Porte des étoiles

Références 

Technologie de Stargate

en:Earth technology in Stargate#Iris
it:Stargate (dispositivo)#L'iride